Доминик Блан (род. 25 апреля 1956 г.) — французская актриса. Номинировалась девять раз на премию «Сезар» и награждалась ею четырежды, кроме того, стала – в 2008 году – лауреатом Кубка Вольпи. Доминик Блан является характерной актрисой.

Биография 
Родилась 25 апреля 1956 года в Лионе (Франция). После окончания курсов Флоран и Консерватории она попадает в труппу Патриса Шеро, который ставит классические произведения Антона Чехова и Генрика Ибсена. Известность её принесло сотрудничество с такими французскими режиссёрами, как Режис Варнье, Луи Маль, Клод Соте, Джеймс Айвори и с тем же Патрисом Шеро.

Фильмография

Награды и номинации

Награды 
 1991 — Премия Сезар за лучшую женскую роль второго плана
 1993 — Премия Сезар за лучшую женскую роль второго плана
 1999 — Премия Сезар за лучшую женскую роль второго плана
 2001 — Премия Сезар за лучшую женскую роль
 2008 — Кубок Вольпи за лучшую женскую роль

Номинации 
 1987 — Премия «Сезар» самой многообещающей актрисе
 1999 — Премия «Сезар» самой многообещающей актрисе
 1995 — Премия «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана
 2003 — Премия «Сезар» за лучшую женскую роль второго плана
 2011 — Премия «Сезар» за лучшую женскую роль

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства
Лауреаты премии «Мольер» за лучшую женскую роль